Liesbach ist ein Gewässername:

 Liesbach (Brend), rechter Zufluss der Brend bei Kollertshof, Gemeinde Schönau an der Brend, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Liesbach (Falkensteinerbach) oder Lieschbach, linker Zufluss des oberen Falkensteinerbachs bei Lieschbach, Gemeinde Philippsbourg, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 Liesbach (Hanfbach) oder Buchholzer Bach, linker Zufluss des Hanfbachs bei Buchholz, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Liesbach (Untere Steinach), linker Zufluss der  Unteren Steinach in Untersteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Leisbach